Polícrit de Mendes, historiador grec
 Polícrit de Mende, metge grec
 Polícrit de Larissa, historiador grec